Wilmots ist der Familienname folgender Personen: 

 Hubert Wilmots (* 1886; † unbekannt), belgischer Radrennfahrer 
 Jos Wilmots (* 1933), belgischer Germanist und Niederlandist
 Marc Wilmots (* 1969), belgischer Fußballspieler, -trainer und Politiker

Siehe auch:
 Wilmot
 Willmott